Dünya – giornale turco
 Dünya – album di Ferdi Tayfur del 1995

Pagine correlate 
Dunia
Dunya
Duniya